DEFCON – standard di indicazione dello stato di allerta militare statunitense
DEFCON – videogioco
DEF CON (scritto anche DEFCON o Defcon) – tra le più grandi convention hacker del pianeta. Nata in America nel giugno 1993, si tiene a Las Vegas ogni anno
DefQon.1 – manifestazione di musica hardstyle e hardcore che si tiene ogni anno ad Almere Strand (Paesi Bassi), organizzata dalla Q-dance
 DEFCON – Nel linguaggio comune non formale, spesso in ambito tecnologico, viene utilizzato come sinonimo di stato di allerta militare, specie per indicare un rischio probabile